A lánc a következő dolgokra utalhat.

Legtöbb jelentésében a lánc egymással összekötött, kapcsolódó elemekre utal.

 lánc, a szó szerinti értelmezés, összerakott alkatrészek sorozata
 Lánc, régi hosszmérték, elsősorban a mezőgazdaságban
 lánchajtás, a mechanikai energia átvitelének egy módja két párhuzamos tengely között
 lánchidak, a függőhidak egy fajtája, ilyen a Széchenyi lánchíd is
 lánctalp
 nyaklánc, karlánc, bokalánc: ékszerek
 láncing, a páncél egy fajtája
 láncbontó, apró eszköz a kerékpár láncának kinyitására és visszazárására
 lánclevél, üzenet, amely megpróbálja rávenni a címzettet arra, hogy több példányban küldje azt tovább
 élőlánc, a tiltakozás egy formája
 hegylánc, kráterlánc
 láncdohányzás

Matematika
 láncgörbe vagy katenoid, a két végénél fogva felfüggesztett lánc vagy kötél saját súlya alatt felvett alakja.
 láncszabály, egy differenciálási szabály
 lánctört
 lánc (struktúra) avagy teljesen vagy lineárisan rendezett halmaz
 antilánc, részbenrendezett halmaz olyan részhalmaza, melynek semelyik két eleme sem hasonlítható össze egymással
 Markov-lánc, diszkrét sztochasztikus folyamat

Biológia
 tápláléklánc, egy adott ökoszisztémán belül élő fajok közti táplálkozási kapcsolatokat írja le

Kémia
 láncreakció
 ideális lánc
 molekulalánc

Művészet
A lánc (Black Snake Moan), film

Kapcsolódó szócikkek 
élőlánc (egyértelműsítő lap)